Agaricus pratensis je systematický název pro dva různé druhy hub:

 Špička obecná – jedlá houba z čeledi špičkovitých
 Šťavnatka luční – luční houba z čeledi čirůvkovitých